

Cinema e televisione
 Barry – film del 2016 diretto da Vikram Gandhi
 Barry – serie televisiva del 2018

Geografia 
 Francia
 Barry – comune degli Alti Pirenei
 Barry-d'Islemade – comune del Tarn e Garonna
 Regno Unito
 Barry – città della contea di Glamorgan
 Stati Uniti d'America
 Barry – città della Contea di Pike, Illinois
 Barry – township della Contea di Barry, Michigan
 Barry – città della Contea di Big Stone, Minnesota
 Barry – township della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Barry – città della Contea di Navarro, Texas
 Barry – ghiacciaio dell'Alaska

Musica 
 Barry – album di Barry Manilow del 1980
 Barry – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 1997, dall'album Have a Ball

Personaggi 
 Barry – personaggio dell'anime e del manga di Fullmetal Alchemist
 Barry – personaggio della serie di videogiochi, anime e manga dei Pokémon
 Barry – personaggio della serie animata American Dad!

Persone 

 Henry W. Barry – compositore di scacchi statunitense
 Rick Barry – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Scooter Barry – ex cestista statunitense, figlio di Rick 
 Thom Barry – attore statunitense

Altro 
 1703 Barry – asteroide della fascia principale
 Barry – celebre esemplare di cane San Bernardo
 Barry – nome proprio di persona maschile inglese
 Barry Callebaut – compagnia dolciaria svizzera
 Premio Barry – premio letterario statunitense

Pagine correlate 
 James Barry
 John Barry